Johannes Diederik van Leeuwen (1737-1817), homme politique néerlandais ;
 Wilhelmus Frederik van Leeuwen (1860-1930), homme politique néerlandais ;
Marieke van Leeuwen (née en 1950), écrivaine néerlandaise ; 
 Troy Van Leeuwen (né en 1968), musicien américain.